Кри́стофер А́ллен Ллойд (; род. 22 октября 1938, Стамфорд, Коннектикут, США) — актёр кино и телевидения. Обладатель трёх премий «Эмми». Наиболее известен по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее», а также по фильмам «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Трасса 60».

Ранние годы 

Ллойд родился в Стамфорде (Коннектикут, США) в семье юриста Сэмюэла Р. Ллойда и певицы Рут Ллойд (урождённая Лэпхэм).

Кристофер — младший из семи детей в семье Ллойдов. Своё начальное образование он получил в престижной , расположенной в городе Ньютон (Массачусетс), затем учился в  в , которую окончил в 1958 году. По окончании школы обучался актёрскому мастерству в Нью-Йорке, в частности, у , известного американского актёра и преподавателя, прославившегося созданием собственной актёрской техники.

Карьера 
В 1976 году, после успеха фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, Ллойд переехал в Лос-Анджелес, решив полностью посвятить себя работе в кино.

Самые известные роли — Макс Тэйбер в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», доктор Эмметт Браун в трилогии «Назад в будущее», судья Рок в фильме «Кто подставил кролика Роджера», Фестер Аддамс в фильме «Семейка Аддамс», марсианин Мартин в фильме «Мой любимый марсианин».

Ллойд также сыграл роль единственного «реального» персонажа в приключенческой компьютерной игре , выпущенной в ноябре 1996 года компанией Virgin Interactive.

Американский актёр и музыкант Сэм Ллойд, известный по роли юриста Теда Бакленда в сериале «Клиника», является племянником Кристофера Ллойда.

Озвучил доктора Эмметта Брауна во всех пяти эпизодах компьютерной игры «Back to the Future: The Game» (2010—2011).

Личная жизнь 
 Первая жена — Кэтрин Даллас Диксон Бойд (с июня 1959 по 1971).
 Вторая жена — Кей Торнборг (с 1974 по 1987), актриса.
 Третья жена — Кэрол Энн Ванек (с 1988 по июль 1991).
 Четвёртая жена — Джейн Уокер Вуд (с 1992 по 2005), сценарист.
 Пятая жена – Лиза Лойаконо (с ноября 2016), брокер по недвижимости.
Бездетен.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 «Another Unofficial» Christopher Lloyd Web Site
 Биография Кристофера Ллойда на сайте GoodCinema.ru
 

Выпускники Школы Дэрроу
Выпускники Фессенденской школы
Выпускники Средней школы Стейплса
Лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Киноактёры США
Актёры озвучивания США